Dürrenstein je jménem následujících míst:

hory
Dürrenstein (Alpy) (1878 m) – hora v pohoří Ybbstalské Alpy v Dolním Rakousku
Dürrenstein (Dolomity) (2839 m) – hora v pohoří Dolomity v Jižním Tyrolsku

ostatní
 Dürrenstein (hrad) – hrad u obce Walscheid ve Vogézách